Кли́ффорд Джо́зеф Прайс, MBE (), более известный как Goldie [Го́лди] (, Вульвергемптон, Великобритания) — британский , продюсер, диджей и , владелец музыкального лейбла Metalheadz.

Дискография

EP 
 Ring Of Saturn (1998, FFRR)

Альбомы 
 1995 — Timeless (Metalheadz, FFRR)
 1997 — Sampler (FFRR SAC1316)
 1997 — Open Ended Interview CD (FFRR GINT 1)
 1997 — Saturnz Return (FFRR)
 1998 — Ring Of Saturn (FFRR)
 2007 — Goldie Presents Rufige Kru — Malice In Wonderland (Metalheadz)
 2008 — Sine Tempus. The Soundtrack (Metalheadz)
 2013 — RA.EX138 Goldie (Resident Advisor RA.EX138)
 2017 — The Journey Man (Metalheadz)

Диджей-миксы 
 INCredible Sound Of Drum’n’Bass (1999, INCredible)
 Goldie.co.uk (2001, Trust The DJ)
 MDZ.03 — No Smoke Without Fire (2003, Metalheadz)
 MDZ.04 (2004, Metalheadz)
 MDZ.05 (2005, Metalheadz)
 Drum & Bass Arena — The Classics (2006, Ministry Of Sound)
 Watch The Ride (2008, Harmless)
и другие

Фильмография 
 Понты (; 1999, кинофильм)
 И целого мира мало (; 1999, кинофильм) — Бык, охранник Валентина Жуковского
 Большой куш (; 2000, кинофильм) — Плохиш
 The Price Of Air (2000, кинофильм)
 EastEnders (2001-2002, телесериал)
 The Case (2002, кинофильм)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Goldie на сайте DROP THE BASS
 Интервью с Голди
 

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Диджеи Великобритании
Члены ордена Британской империи